Hudičev most je lahko:

Hudičev most, ljudska legenda

most, navadno preko soteske:
Hudičev most v Bohinju, preko reke Mostnice
Hudičev most preko korit reke Tolminke
Hudičev most v soteski Čepa